Mezofytikum může být:
 Mezofytikum (paleobotanika)
 Mezofytikum (fytogeografie)